Ernst-Thälmann-Stadion ist der Name folgender Sportstätten:

 Ernst-Thälmann-Stadion (Berlin), siehe Modellpark Berlin-Brandenburg
 Ernst-Thälmann-Stadion, früherer Name für das Sportforum Chemnitz

 Ernst-Thälmann-Stadion (Potsdam)